Липовская — топоним в России и фамилия.

Топоним 
 Липовская — населённый пункт (станция) в Рославльском районе Смоленской области. 
 Липовская — железнодорожная станция Московской железной дороги, находится в одноимённом населённом пункте.
 Липовская — бывшая деревня в Даровском районе Кировской области (снята с учёта в 1994 г.).
 Липовская — бывшая деревня в Омутнинском районе Кировской области (снята с учёта в 1984 г.).
 Липовская — река бассейна Камы, протекает в Юрлинском районе Пермского края.
 Липовская — гора на Южном Урале, в Челябинской области.

Носители фамилии 
 Липовская, Тереса (род. 1937) — польская актриса театра, кино, радио, телевидения и кабаре.
 Липовская, Ольга Геннадьевна (1954—2021) — российская феминистка и журналистка.

См. также 
 Липовская Усадьба — деревня в Вязниковском районе Владимирской области
 Липовская волость
 Липовская улица (Липецк)
 Липовский
 Липовское